Dswynjatsch steht für:

 Dswynjatsch (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, Ukraine
 Dswynjatsch (Salischtschyky), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, Ukraine